Алмонд-парк ( — «Миндальный парк»):

  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс, США.
  — парк в Ливермор, округ Аламида, штат Калифорния, США.
  — парк в , округ Сакраменто, штат Калифорния, США.

См. также